Hochtor (Ennstaler Alpen), de hoogste berg van de Ennstaler Alpen in Oostenrijk
 Hochtor (pas), een andere naam voor de Großglocknerpas in de Hohe Tauern in Oostenrijk